

См. также 
 Список птиц России

Ссылки 
 Красная книга России (животные)

 

Списки видов, занесённых в Красную книгу России